Востоков Пётр Вадимович (26 августа 1985, Москва) — джазовый музыкант, трубач, руководитель Большого Джазового оркестра. Музыкальный руководитель проекта «Большой Джаз» на телеканале Россия Культура.

Биография 
Музыкой начал заниматься с 6 лет в ДМШ им. Ю. А. Шапорина (класс трубы Н. А. Власова, класс оркестра И. Г. Фортученко), далее — в МССМШ им. Гнесиных (класс трубы А. М. Икова и В. М. Прокопова), выпуск 2003 г. В детские годы был солистом эстрадно-духового оркестра при Ансамбле песни и пляски им. Локтева на Ленинских горах.

Джазом увлекся в 16 лет, став участником молодежного биг-бэнда Владимира Сегала при Центральном Доме Культуры Железнодорожников. В 17 лет — солист молодёжного ансамбля при оркестре «Мелодия» п/у Георгия Гараняна. Закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных (класс ансамбля А. В. Осейчука, класс оркестра А. О. Кролла) в 2009 г. В 2006 г. стал выпускником американо-российской образовательной программы «Open World», в рамках которой выступил на  в штате Айдахо, США.

Будучи ещё студентом РАМ им. Гнесиных выступал в составе множества московских ансамблей и оркестров, в числе которых — JVL Big-Band Виктора Лившица, Биг-бэнд Игоря Бутмана, «Арсенал» Алексея Козлова и др. Вместе с Анатолием Кроллом в 2006 г. принимал участие в перезаписи музыки легендарного фильма «Мы из джаза».

С 2003 по 2006 гг. — преподаватель по классу трубы в ДМШ № 2 им. И. О. Дунаевского.

С 2006 по 2010 гг. — артист Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

С 2010 по 2018 гг. — старший преподаватель по классу трубы в РАМ им. Гнесиных.

В 2022 г. — музыкальный руководитель проекта «Большой Джаз» на телеканале Россия Культура.

Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова 
В 2010 г. — вместе с певицей Дарьей Антоновой — создал на сцене Центрального Дома Журналиста собственный Большой Джазовый Оркестр (БДО), основной задачей которого стало восстановление и поддержание в жизни лучших образцов оркестровой джазовой и свинговой музыки. Вместе с БДО:
 принимал участие в крупнейших российских и международных фестивалях (Джаз в Саду Эрмитаж, Триумф Джаза, Koktebel Jazz Party, Джаз Мэй, Усадьба Jazz и др.);
 регулярно выступает на главных филармонических и концертных сценах Москвы — Большой зал МГК им. Чайковского, Московский международный Дом музыки, Государственный Кремлевский Дворец, КЗ «Зарядье»;
 является резидентом джаз-клуба «Эссе» и Клуба Алексея Козлова;
 активно гастролирует по России (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Пенза, Пермь, Курск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и др.).

Дебютная пластинка Большого Джазового Оркестра была записана в 2017 г. на знаменитой 1-й музыкальной студии Тонстудии «Мосфильма».

За последние несколько лет БДО принял участие в съёмках крупных теле- и интернет-проектов («Большой мюзикл», «Большой джаз», LAB с Антоном Беляевым), а также в записи музыки к популярным фильмам и сериалам («Домашний арест», «Одесский пароход», «Чебурашка» и др.).

В 2022 г. БДО активно участвовал в праздновании 100-летия российского джаза, выступив 1 октября в гала-концерте на главной сцене Большого театра России, а также на исторической сцене ГИТИСа — ровно «час в час» через 100 лет после того, как там проходил первый концерт джаз-банда Валентина Парнаха.

Награды 
 В 2020 г. Пётр Востоков стал музыкантом года (за 2019 г.) по версии Радио Jazz 89.1 и обладателем премии «Все Цвета Джаза».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Большого Джазового оркестра под управлением Петра Востокова
 https://meloman.ru/performer/petr-vostokov/
 Интервью Петра Востокова изданию «Курская правда» от 11 января 2022 г. — «Лечусь игрой на трубе»
 В гостях у «Комсомолки» — основатель Большого джазового оркестра Петр Востоков (2 октября 2017 г.)
 «Джаз — музыка примирения»: Петр Востоков о столетней истории жанра в России (10 июля 2022 г.)

Персоналии по алфавиту
Джазмены России
Джазовые трубачи России